Matylda Hagmajer, née en 1977 à Varsovie, en Pologne, est une écrivaine suisse.

Biographie 
Matylda Hagmajer naît  à Varsovie, de parents polonais. Son père est fonctionnaire international. Il déménage à Genève avec sa famille lorsque Matylda Hagmajer a trois ans.

Elle fait des études de Lettres à l'Université de Genève avec l'histoire de l'art pour branche principale. Son mémoire de licence « Le retable du portement de croix de Francesco Laurana et ses vicissitudes » fait l'objet d'un article dans la revue Histoire de l'art. Durant ses études, elle rédige des articles pour l'agenda culturel genevois La Clé (1999-2001), ainsi que pour Courants (2001-2003), le journal des étudiants de l'Université de Genève. En 2003, elle est présidente de l'Association des étudiants en Histoire de l'art. Elle complète son cursus en 2008 avec un Certificat de formation continue en Techniques de la communication écrite délivré par l'Université de Genève. Elle travaille à l'issue de ses études pour le département de la culture de la ville de Genève.

Parcours littéraire 

Matylda Hagmajer rédige plusieurs nouvelles sélectionnées pour des prix (prix Fureur de lire 2005; prix Profil 2006) et obtient le deuxième prix du concours « Tout peut arriver ». Elle écrit le Guide du Petit Futé Genève en 2005, ainsi que les Sentiers culturels - Genève hors des sentiers battus pour la Ville de Genève.

Son premier roman paraît en 2019 aux Éditions Slatkine: Le soleil était éteint qui décrit les affres de l'année sans été vécue par les habitants du bassin lémanique - le même contexte climatique et géographique qui a vu naître Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, ainsi que le poème Les Ténèbres de Lord Byron, auquel le titre du roman fait allusion. La postface du roman est signée par Gillen D'Arcy Wood, Directeur adjoint de l'Institut de la durabilité, de l'énergie et de l'environnement de l'Université de l'Illinois, expert de l'Année sans été. Le soleil était éteint est sélectionné pour le prix littéraire SPG en 2020 et 2021.

En 2022, Matylda Hagmajer publie le roman Voyages de non-retour,aux Éditions Slatkine, sélectionné en 2022 pour le Prix de l'Académie romande, ainsi que pour le prix du Festival du LÀC. Elle obtient le Prix des Bienveillantes 2022 lors de ce festival présidé par Pierre Assouline. Voyages de non-retour décrit la conquête des indiennes au 17e siècle.

Matylda Hagmajer défriche des sujets historiques pas encore traités de manière romanesque. Ses livres sont basés sur des recherches dans les sources primaires et secondaires. Ses personnages, elle les crée engagés et en rupture avec le contexte historique qui tenterait de les contraindre. La nature est toujours présente dans ses écrits, évocatrice de sa passion pour la montagne.

Publications 

2019: Le Soleil était éteint, Slatkine

2022: Voyages de non-retour, Slatkine

Récompenses 
2022: Prix des Bienveillantes du Festival du LÀC pour Voyages de non-retour, Slatkine, 2022

Liens externes 
https://www.matyldahagmajer.com/

Notes et références 

Naissance en 1977
Naissance à Varsovie
Écrivain suisse du XXIe siècle